Leoš Janáček (1854-1928) fue un compositor checo. Su apellido, Janáček, también puede referirse a:

 (2073) Janáček, un asteroide;
 Aeropuerto de Ostrava-Leoš Janáček, aeropuerto situado en las cercanías de la ciudad checa de Ostrava.
 Orquesta Filarmónica Janáček, es el nombre de la orquesta sinfónica basada en la ciudad de Ostrava.